Riley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riley Township (Arkansas)
 Riley Township (Illinois)
 Riley Township (Indiana)
 Riley Township (Iowa)
 Riley Township (Clinton County, Michigan)
 Riley Township (St. Clair County, Michigan)
 Riley Township (Putnam County, Ohio)
 Riley Township (Sandusky County, Ohio)

Siehe auch:
 Reily Township
 Reilly Township